
Termin -{HI}- ima više značenja.

 Jodovodonik, je diatomski molekul
 -{H I}- region, međuzvezdani oblak koji se sastoji od neutralnih atoma vodonika
 Hi, slovo grčkog alfabeta
 HI, Skraćenica za Hendikep Internešnal (NVO)
 Pozdrav engleskog porekla- Zdravo!